Алексе́й Ива́нович Алекса́ндров (род. 3 мая 1952, Ленинград) — советский и российский государственный и политический деятель, представитель в Совете Федерации от Законодательного Собрания Калужской области с апреля 2004 года, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству в 2008-2011 гг., первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в 2011 - 2015 гг.; депутат Государственной думы первого, второго и третьего созывов.

Биография 
Родился 3 мая 1952 года в Ленинграде. Отец — И. К. Александров, учёный-экономист, мать — В. Ф. Зайцева, библиотекарь.

С детства мечтал стать юристом, с 1968 года учился в Школе юного юриста при Ленинградском государственном университете, где слушал лекции выдающихся юристов-профессоров Н. С. Алексеева, И. Ф. Крылова, В. З. Лукашевича, П. С. Элькинд, судьи Н. А. Ермакова, прокурора С. Е. Соловьева, адвоката Я. С. Киселёва.

Образование и работа 
Окончил юридический факультет ЛГУ имени А. А. Жданова в 1974 году, доктор юридических наук, профессор, специалист в области уголовного процесса и криминалистики.

С 1974 по 1980 год — следователь (специализация — дела, связанные с антиквариатом); старший следователь в органах внутренних дел Ленинграда. Расследовал сложные уголовные дела в отношении преступлений против личности, хищения в особо крупных размерах, квартирные кражи и разбойные нападения. Среди них были такие общественно-значимые преступления, как квартирные кражи у академика Н. П. Бехтеревой, фигуристов Л. Е. Белоусовой и О. А. Протопопова, баскетболиста А. А. Белова, общественного деятеля М. Ф. Бергольц, убийство старосты Владимирского собора М. И. Тишкина, хищение денег из Ленинградского монетного двора (Петропавловская крепость) и многие другие.

С 1980 по 1993 год работал адвокатом. В адвокатуре вёл громкие уголовные дела, сотрудничая с такими известными адвокатами как С. А. Хейфец, С. М. Розановский, Б. В. Бриль, С. Ю. Кауфман, И. Л. Будниченко. Как адвокат по уголовным делам добивался серьёзных результатов по значительному числу сложных уголовных дел, таких как дело Магоны Пескиной и Садина Ткачука, обвиняемых в крупных хищениях и контрабанде антиквариата; Михаила Косинова, обвиняемого в тяжком убийстве и других. Работу в адвокатуре совмещал с научной и общественной деятельностью. Под руководством профессора И. Ф. Крылова защитил кандидатскую диссертацию по криминалистике, стал преподавать в университете.

В 1985 году был избран членом правления ленинградского отделения Ассоциации советских юристов, где работал с Н. С. Алексеевым, В. Д. Сорокиным, А. А. Собчаком. Часто выезжал в зарубежные командировки в составе делегаций Ассоциации советских юристов, сотрудничал с Международной ассоциацией юристов-демократов.

Член бюро президиума Ассоциации юристов России, где работает с В. В. Блажеевым, П. В. Крашенинниковым, Н. М. Кропачевым, С. В. Степашиным, В. Ф. Яковлевым. С 1996 по 2003 год был председателем Ассоциации юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2016 году избран председателем калужского областного отделения Ассоциации юристов России.

С 2010 по 2015 годы являлся членом ВАК РФ.

Член научно-консультативных советов при Верховном суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ.

В июле 2020 года сенатор заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. После успешного лечения в августе выздоровел и вернулся к деятельности.

С 2022 года - главный научный сотрудник Института государства и права РАН. Является членом диссертационного совета по специальности 5.1.4. 

С 1 сентября 2022 года работает на кафедре правоведения в Северо-Западном институте управления - филиале РАНХиГС.

Политическая деятельность 
Избирался депутатом районного Совета (1988—1990).

С 1990 по 1993 год — народный депутат Ленинградского, затем Санкт-Петербургского городского Совета. Исполняющий обязанности председателя комиссии по законности, правопорядку и правоохранительным органам.

В 1993 году избран в Государственную думу РФ первого созыва в Северо-Западном округе № 209 (Санкт-Петербург) при поддержке блока «Выбор России» (получил 17,91% голосов). Был заместителем председателя фракции «Выбор России», председателем подкомитета по законодательству в сфере национальной безопасности Комитета по безопасности. В марте 1994 года был членом инициативной группы по созданию партии «Демократический выбор России». 14 марта 1995 года вышел из фракции и стал политическим координатором депутатской группы «Стабильность».

В 1995 году переизбран депутатом (по списку избирательного объединения "Наш дом - Россия"). В Думе второго созыва являлся членом президиума совета фракции «Наш дом — Россия», председателем подкомитета по законодательству в сфере государственной безопасности и внешней разведки Комитета по безопасности.

В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной думы РФ третьего созыва по федеральному списку избирательного блока «Отечество — Вся Россия». Был заместителем председателя Комитета по безопасности, заместителем председателя Комиссии Государственной думы по борьбе с коррупцией.

12 апреля 2004 года избран представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Калужской области (срок окончания полномочий — ноябрь 2009 года).

Первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и член Комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества.

Избирался президентом Ассоциации юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, президентом Санкт-Петербургского отделения международной общественной организации «Фрэндшип-Форс», президентом Санкт-Петербургского общественного фонда «Стабильность». Был членом Совета Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом — Россия», с 1999 года — членом Центрального Совета организации «Отечество». Член Президиума Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с законодательными, правоохранительными и судебными органами. Учредитель правозащитной общественной организации «Сопротивление».

Научная деятельность 
Автор концепции уголовной политики в России и её развития по шести направлениям: уголовно-правовая, уголовно-превентивная, уголовно-розыскная, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная и уголовно-организационная. Убеждён в необходимости образования единого Центра уголовной политики в Российской Федерации при развитии принципов системности, научности и стабильности уголовного законодательства и правоприменительной практики.

Автор концепции парламентских расследований в Российской Федерации, активно работал в парламентской комиссии по расследованию злодеяний террористов в Беслане (2004 год).

С 1998 года по 2021 год являлся заведующим кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор.

Автор и соавтор 120 научных работ: монографий, учебников и статей, в том числе автор книг: «Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности» (2003 год, издательство СПбГУ, с. 559) и «Философия зла и философия преступности» (2013 год, издательство СПбГУ, с. 597), получивших высокую оценку российской научной общественности, в том числе академика В. Н. Кудрявцева и профессора Д. А. Керимова.

Под научным руководством Александрова и при его консультировании подготовлено 6 кандидатов и докторов юридических наук.

Звания и награды 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (19 ноября 2007) — за заслуги в законотворческой деятельности, укреплении и развитии российской государственности
 Орден Почёта (13 октября 2014 года) — за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 сентября 2002) — за заслуги в укреплении законности и правопорядка, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу
 юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003)
 заслуженный юрист Российской Федерации (18 декабря 1996) — за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу
 Почётный знак ФСБ России «За личный вклад в совершенствование законодательства Российской Федерации в области государственной безопасности и борьбы с преступностью»
 Почётный знак Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов» (2014)
 Почетные грамоты Правительства РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной думы РФ
 Благодарность Президента РФ
 Лауреат Высшей юридической премии России "Юрист года-2013
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» трех степеней
 Почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» Законодательного собрания Калужской области

Научная деятельность 
Автор концепции уголовной политики в России и её развития по шести направлениям: уголовно-правовая, уголовно-превентивная, уголовно-розыскная, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная и уголовно-организационная. Убеждён в необходимости образования единого Центра уголовной политики в Российской Федерации при развитии принципов системности, научности и стабильности уголовного законодательства и правоприменительной практики.

Автор концепции парламентских расследований в Российской Федерации, активно работал в Парламентской комиссии по расследованию злодеяний террористов в Беслане (2004 год).

С 1998 года является заведующим кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор.

Автор и соавтор 120 научных работ: монографий, учебников и статей, в том числе автор книг: «Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности» (2003 год, издательство СПбГУ, с. 559) и «Философия зла и философия преступности» (2013 год, издательство СПбГУ, с. 597), получивших высокую оценку российской научной общественности, в том числе академика В. Н. Кудрявцева и профессора Д. А. Керимова.

Под его научным руководством и при его консультировании подготовлено 6 кандидатов и докторов юридических наук.

Семья 
Жена Александрова Серафима Яковлевна (адвокат), сын — Александров Роман Алексеевич (адвокат, доктор юридических наук, доцент СПбГУ), внучки: Екатерина (студентка Юридического факультета СПбГУ) и Софья (школьница).

Ссылки 
 Федеральное Собрание России (Совет Федерации. Государственная Дума). Биографический справочник. М., 1995.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Ленсовета — Петросовета 1990—1993
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены партии «Наш дом — Россия»
Члены «Единой России»
Политики Калужской области
Лауреаты премии «Юрист года»
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Персоналии:Пандемия COVID-19